ИЖ-38 — советская однозарядная пружинно-поршневая пневматическая винтовка.

История 
Винтовка ИЖ-38 была разработана в 1978 году в качестве замены ранее выпускавшейся пневматической винтовки ИЖ-22.

Серийное производство ИЖ-38 началось с 1980 года, они использовались в тирах ДОСААФ, а также экспортировались в другие страны (предназначенные для экспорта образцы имеют маркировку «Made in USSR» на английском языке).

Описание 
Однозарядная пружинно-поршневая винтовка модели ИЖ-38 оснащена нарезным стальным стволом.

Для стрельбы часто используются свинцовые пули, есть и бронебойные пули их сердечник отливается из стали, латуни или другого твердого металла (как минимум тверже свинца), а находятся они в пластиковых, маленьких гильзах.

Взведение производится «переломом» ствола, движением вниз-назад-вперед-вверх.

При взведении открывается казенный срез ствола для ручного заряжания пули.

Имеется автоматический предохранитель, блокирующий спусковой крючок при заряжании винтовки.

Мушка закрытая неподвижная, положение целика регулируется по вертикали и горизонтали микрометрическими винтами.

Регулируется длина прицельной линии.

Усилие спуска — 2-3 кгс.

Покрытие металлических деталей чёрное оксидирование.

Материал приклада и цевья — чёрная пластмасса (капрон) или дерево (тонированная береза).

Литература 
 ИЖ-38С Винтовка пневматическая стандартная. Паспорт ИЖ-38С ПС.
 Винтовка пневматическая ИЖ-38 // Охотничье и спортивное оружие, патроны. М., Внешторгиздат, 1989.

Ссылки 
 Винтовки пневматические — «ИЖ»  Федерация стрельбы Украины
 http://www.megasword.ru/index.php?pg=1302 

Пневматическое оружие СССР
Пружинно-поршневое пневматическое оружие
Продукция Ижевского механического завода
Появились в 1978 году в СССР